

Klubovi u 4. HNL - jug "A" sezone 2008./09.

Ljestvica

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2008./09.
 OSK Otok, Sezone OSK-a kroz povijest (Hrvatska) 

2008-09 A
4-jug-a